Аляди́нов — фамилия.

Известные носители 
 Алядинов, Аблямит (род. 1933) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Алядинов, Шамиль Сеитович (1912—1996) — крымскотатарский прозаик, поэт и общественный деятель.